Riesner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Riesner (1979–2012), österreichischer Skitourenführer, Alpin-Journalist und -Fotograf
 Detlev Riesner (* 1941), Biophysiker
 Hans Riesner (1902–1976), Lehrer, Stadtschulrat und Stadtrat für Kultur in Chemnitz
 Rainer Riesner (* 1950), Theologieprofessor, evangelisch, für Neues Testament, an der Universität Dortmund

Siehe auch:
 Risner
 Riesener